Rejo Sari (Tabir Ilir), een plaats in Indonesië
Rejo Sari (Sungai Keruh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing